Regne de Ketu (francès: regne de Kétou), regne històric i tradicional de Benín
 Kétou o Ketu, ciutat de Benín.